Hammett peut désigner :

 Dashiell Hammett (1894-1961), écrivain américain.
 Kirk Hammett (né en 1962), guitariste américain.
 Louis Plack Hammett (1894-1987), physico-chimiste américain.
 Hammett, film américain réalisé par Wim Wenders et sorti en 1982.

Homonymie de patronyme